Ри́хард Кон (; ), также известный как Рихард Домби () — австрийский футболист и футбольный тренер, венгерский еврей. Своё второе имя, Домби, получил когда играл за клуб МТК, оно означает небольшую возвышенность. Любимым девизом Кона было немецкое выражение: «Не тренируешься, не играешь», которое означало то, что как ты показываешь себя на тренировках, так часто ты играешь в основе команды.

Карьера 
Играл в клубах ВАК и МТК, а также в сборной Австрии, в составе которой провёл 6 матчей и забил 2 мяча.

Во время и до первой мировой войны начал работать тренером, он руководил клубами «Герта», «Градански», «Фёрст», «Штутгарт», «Эуропа», «1860 Мюнхен». Помимо этих команд есть данные, что Кон тренировал не только в Европе, но и в Южной Америке, в Уругвае.

В 1929 году пришёл в клуб «Мангейм», стал именно тем человеком, который посоветовал Оскару Рору, игравшему в «Мангейме», перейти в клуб «Бавария», а вскоре и сам Кон перешёл в мюнхенский клуб. В «Баварии» вся игра команда строилась вокруг талантливого форварда Конрада Хейдкампа, во многом благодаря ему, Кон выиграл свой первый титул — Чемпионат Германии, в финале которого был повержен «Айнтрахт» (Франкфурт) со счётом 2:0. В 1933 году власть в Германии захватили национал-социалисты, «Бавария», в составе которого играло много евреев, включая главного тренера, по мнению нового руководства Германии, не могла быть чемпионом, руководство страны надавило на президента клуба Карла Линдауэра, и тот просто выгнал всех евреев из команды, включая Кона.

После увольнения из «Баварии» покинул Германию и уехал в Швейцарию, возглавив в 1934 году «Базель», а затем «Грассхоппер», но успеха с швейцарскими клубами не добился.

1 июля 1935 года Кона пригласил клуб голландский «Фейеноорд». Домби сразу попытался наладить с ведущими игроками контакт и создать в клубе атмосферу дружелюбия. Это помогло — в первый же год клуб выиграл чемпионат Нидерландов, этот успех более чем удивителен, что до Кона клуб выигрывал чемпионское звание 8 лет назад, в 1928 году. Любопытна была и манера Кона работать — он обходился без ассистентов, массажистов и даже без врача команды, Кон любил делать всё сам, и делал это прекрасно, его диагнозы и методы лечения были эффективны и просты. Во второй год Кона в команде «Фейеноорд» стал вторым, однако вновь всех поразил, победив в товарищеском матче грозный английский клуб «Арсенал» со счётом 1:0. Ну а 1938 году «Фейеноорд» вновь стал чемпионом Голландии. В 1939 году клуб выступил удручающе, заняв лишь 4-е место, после которого сам Кон решил покинуть клуб.

После ухода из «Фейеноорда» в конце 1930-х ещё дважды возвращался в клуб: в 1951 и 1955, но в 1950-е клуб не блистал, как с Коном, так и без него. Но и тогда Домби, известный своим добрым характером проявил себя. Когда в 1955 году игрок клуба Эмма получил серьёзную травму, грозящую окончанием карьеры, Кон не отходил целыми днями от его палаты в больнице и поддерживал игрока в период его реабилитации.

Достижения 
 Чемпион Германии: 1932
 Чемпион Голландии: 1936, 1938

Примечания

Ссылки 
 Статья на feyenoordgeschiedenis.net

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК МТК
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Герта»
Тренеры ФК «Граджянски» Загреб
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Мангейм»
Тренеры ФК «Бавария» Мюнхен
Тренеры ФК «Базель»
Тренеры ФК «Грассхоппер»
Тренеры ФК «Фейеноорд»
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года